Lucina, istennő a római mitológiában
Füldrajz
 Lucina a romániai Moldova-Sulița falu része
 Lucina, a romániai Moldova mellékfolyója
Biológia
 Lucina, a kagylók egy neme
 Hamearis lucina, egy lepkefaj
egyéb
 146 Lucina: egy kisbolygó

Lásd még
 Lučina (egyértelműsítő lap)